'''Ющенко Катерина:

 Ющенко Катерина Логвинівна — (* 1919, Чигирин  — † 2001), вчений кібернетик, член-кореспондент АН УРСР.
 Ющенко Катерина Михайлівна — (* 1961, Чикаго, США ), дружина 3-го Президента України Віктора Ющенка.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок